Sambal peut faire référence :
 au sambal, un condiment à base de piments utilisé en Indonésie et en Malaisie ;
 au , l'une des langues parlées par les Aeta aux Philippines.